Домани — фамилия. Известные носители:
 Домани, Вячеслав Григорьевич (род. 1947) — советский волейболист, игрок сборной СССР.
 Домани, Дмитрий Вячеславович (род. 1974) — российский баскетболист.
 Домани, Роберт (1908—1942) — югославский военный, участник Гражданской войны в Испании и Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.